Questo articolo tratta della sesta edizione del Kisei, una competizione del Go, svoltasi nel 1982.

Il vincitore fu Fujisawa Hideyuki.

Torneo

Challenger finals

Finali

Kisei